Большая Бобровка:

Реки

 Большая Бобровка (приток Енисея) 
 Большая Бобровка (приток Сухоны) 
 Большая Бобровка (приток Черталы)